The Smoking Peanut  (El maní de la discordia en Latinoamérica y El Cacahuete en España) es un episodio de la segunda temporada de la serie animada Bob Esponja.

Argumento 
Es un día especial en el Zoológico de Fondo de Bikini, ya que se venden toda clase de objetos de manera gratuita. Algunos, como Don Cangrejo, se lo toman muy en serio. Bob Esponja y Patricio visitan el Estadio Ostra para ver los espectaculares trucos de la ostra Clamu, pero esta se encuentra profundamente dormida. Decepcionado, Patricio se va, mientras que Bob intenta despertarla arrojándole un cacahuate, y como resultado, la ostra comienza a gritar con desesperación, atacando incluso a uno de sus cuidadores. Todos los visitantes del zoológico son evacuados. Patricio se muestra molesto por lo sucedido, planea encontrar al responsable. Bob Esponja, por otro lado, trata de olvidar lo sucedido, pero su angustia aumenta al ver en las noticias el daño que ha causado el llanto de la ostra. Decide hablar con Calamardo, (quien no puede descansar con los fuertes gritos de la ostra), y le plantea de manera hipotética que conoce al responsable de todo, pero desiste cuando Calamardo sugiere entregarlo a las autoridades. Después va con Arenita, pero antes de que pueda explicarle, ella dice que no tendrá piedad del culpable, por lo que Bob no se anima a hablar de nuevo. Mientras tanto, Patricio ha estado llevando a cabo su propia investigación, y dice estar cerca de descubrir la verdad. Dos policías llegan a la casa de Bob Esponja y le interrogan de los hechos ocurridos durante el incidente (incluso teniendo el maní como prueba), y en medio de la desesperación y la culpa, Bob confiesa. Sin embargo, los policías sospechaban de Patricio, lo aprehenden y lo llevan en patrulla hasta el Estadio. Ahí, es encadenado junto a Clamu mientras que los visitantes lo abuchean y le lanzan cacahuates. Entonces, Bob Esponja aparece en el lugar y con valentía revela haber sido él quien realmente lanzó el maní. Los visitantes están a punto de atacarlo también cuando uno de los cuidadores demuestra quien es el verdadero culpable de todo: Don Cangrejo. Resulta que la ostra no lloraba por el maní que Bob arrojó, sino porque al despertarse, descubrió que le habían robado su perla, la cual es rescatada en las ropas de Don Cangrejo y le es devuelta a su dueña. Entonces, la todos ven como la perla se rompe, resultando ser en realidad un huevo con un pequeño molusco bebé dentro. Todos miran encariñados a Clamu con su pequeño, y después van contra Don Cangrejo, arrojándole cacahuates.

Personajes 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Arenita Mejilla
 Don Cangrejo
 Calamardo Tentáculos
 Visitantes del zoológico
 Policías

Notas 
 Clamu es una parodia de Shamu .

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2001